Helosciadium australe är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Helosciadium australe ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
australe